Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (VII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der VII. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 4. Juni 1959 bis zum 23. Juli 1964 reichte. Nach den Landtagswahlen 1959 entfielen 31 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und 25 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ). Der Landtag wählte am 4. Juni 1959 die Landesregierung Steinböck IV. Nach dem Tod Steinböcks wählte der Landtag 1962 die Landesregierung Figl III.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Dem Landtagspräsidium stand zunächst Hans Sassmann (ÖVP) als Präsident vor. Sassmann legte sein Amt mit Schreiben vom 25. Mai 1962 nieder. Als sein Nachfolger wurde in der Folge der damalige Dritte Präsident Johann Tesar einstimmig gewählt. Das Amt des Zweiten Präsidenten hatte der SPÖ-Abgeordnete Josef Wondrak inne. Dritter Präsident war zu Beginn der Gesetzgebungsperiode Johann Endl. Nach seinem Tod am 17. Februar 1960 übernahm zunächst Johann Tesar am 10. März 1960 das Amt. Nach der Wahl Tesars zum Ersten Präsidenten am 19. Juni 1962 folgte ihm Franz Müllner am 19. Juni 1962 als Dritter Präsident nach.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Hermann Riepl: Fünfzig Jahre Landtag von Niederösterreich. Bd. 2. Der Landtag in der Ersten Republik. Wien 1973

07